«БВБ-Альянс» (ООО «БВБ-Альянс») — российская компания, специализирующаяся на продаже металлопроката и металлообработке, с головным офисом в Екатеринбурге и цехами по производству продукции «БВБ-Механика». С 2018 года компания является действующим членом Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ).

История 
Андрей Иванов основал компанию в 2005 году. На 2022 год у «БВБ-Альянс» 14 представительств в России и по филиалу в 6 странах СНГ. 

В 2008 году компания «БВБ-Альянс» запустила программу по установлению партнерских отношений с заводами-поставщиками металлопродукции России, СНГ и Европы,  а в 2009 году — проект по диверсификации деятельности предприятия. Цель проекта — создать компанию полного цикла с собственным производством, складами, автопарком, ответхранением.  В этом же году компания расширила складской офис в г. Екатеринбурге, Москва, Новосибирск, Нур-Султан.

В 2014 году компания участвовала в создании скульптуры британского художника Люка Харта «Универсальные плетёные соединения» в Екатеринбурге. Позже, 9 октября 2014 года, «БВБ-Альянс» получил сертификат системы менеджмента качества ИСО 9001:2011.

В 2017 год «БВБ-Альянс» принял участие в строительстве объектов всемирной выставки «EXPO 2017 Astana», вошел в регистр проверенных организаций Российской̆ Федерации и начал новое направление в деятельности производственно-технического цеха: занялся изготовлением художественных изделий и дизайнерских проектов из металла.

С 2018 года компания является действующим членом Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), принимает участие в работе Конгресса РСПМ и занимает рейтинг лучших компаний-членов РСПМ.

В 2019 году «БВБ-Альянс» получил статус официального дилера LEO GROUP и вошел в список самых высокооплачиваемых работ в Тюмени  . Компания приняла участие в изготовлении металлоконструкции для крыш ферм сети продуктовых гипермаркетов Ашан, реконструкция парка Победы в Зеленограде. В 2020 компания приняла участие в строительстве главного храма Вооруженных сил России.

Собственники и руководство 
Андрей Иванов является владельцем компании и главным учредителем (100%) , Сергей Воробьев занимает должность директора «БВБ-Альянс», совладельцем и директором «БВБ-Альянс-Москва» является Цирков Алексей (33,33%).

Деятельность 
«БВБ-Альянс» продает цветной и черный металлопрокат, полимеры, стройматериалы, металлургическое сырье и промышленное оборудование. На сайте свыше 2 млн. позиций в 4 тыс. категориях. У компании есть собственные цеха-производители «БВБ-Механика», которые занимаются металлообработкой и изготавливают изделия на заказ для предприятий и частных лиц. С 2016 года компания работает с драгоценными металлами и почти прекратила поставку черного металла.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 компания сократила маркетинговые бюджеты из-за падения спроса, а поставки зарубежных металлов и сплавов из Китая, Европы и Тайваня сократились на 50%. Экспорт сохранится на 35%.

Показатели деятельности 
Выручка за 2020 год: 584 млн. руб. (+43% за год) — 196 место среди 3,42 тыс. предприятий в отрасли.

Активы на 31 декабря 2020: 102 млн. руб. (+22% за год) — 448 место.

Чистые активы на 31 декабря 2020: 55,7 млн. руб. (+93% за год).

Чистая прибыль за 2020 год: 24,4 млн. руб. (+12% за год).

Чистая прибыль за 2021 год: 47, 7 млн. руб.

Награды 
2015 — Лауреат премии «Железная сотня поставщиков» в главной̆ номинации «Поставщик года».

2016 — Лауреат премии «Железная сотня поставщиков» в номинации «Железный поставщик года» и официальный партнер премии.

2017 — Компания вошла в топ-5 универсальных поставщиков металлопродукции в рейтинге ИИС «Металлоснабжение и сбыт».

2019 — Компания отмечена в топ-5 универсальных поставщиков металлопродукции в рейтинге ИИС «Металлоснабжение и сбыт» и в ТОП-1000 успешных компаний-поставщиков, работающих на электронной площадке B2B-Center.

2020 — Компания отмечена в топ-5 универсальных поставщиков металлопродукции в рейтинге ИИС «Металлоснабжение и сбыт».

Примечания 

 Компании, основанные в 2005 году